Die Basketball-Afrikameisterschaft 1987, die vierzehnte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 17. und 27. Dezember 1987 in Tunis, Tunesien statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Zentralafrikanischen Republik, die zum zweiten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Ägypten geschlagen werden.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu vier (Gruppe A) bzw. fünf (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau drei (Gruppe A) bzw. vier Spiele (insgesamt wurden 16 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da in Gruppe A die Zweit- bis Viertplatzierten Mannschaften punktgleich waren und Mali gegen Tunesien, Tunesien gegen Nigeria und Nigeria gegen Mali gewann, entschied das relative Korbverhältnis aus diesen drei Partien. Da Mali mit +7 das bessere Korbverhältnis im Vergleich zu Tunesien (+5) und Nigeria (−12) hatte, zog die Mannschaft als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Dort spielte Angola gegen Ägypten und die Zentralafrikanische Republik gegen Mali um den Einzug ins Finale. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben. Algerien landete als Letzter der Gruppe B auf Gesamtrang neun und wurde somit Letzter des Turniers.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Die Zentralafrikanische Republik und Ägypten qualifizierten sich durch ihren Finaleinzug für die Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul, Südkorea.

Weblinks 
FIBA-Archiv

1987
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1987
Sportveranstaltung in Tunis